Отборочный турнир XXXII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 30 августа 2020 по 16 мая 2021 года с участием 25 команд.

Участники квалификации были разделены на 7 групп, в которых сыграли в два круга турами. Путёвки в финальную стадию Евро-2021 получили 12 сборных — победители групповых турниров и 5 команд, занявших в своих группах вторые места с наилучшими показателями (результаты матчей против команд, занявших 4-е места в группах, не учитывались).

Освобождены от участия в отборочном турнире 4 организатора финального раунда — , , ,  и 8 команд по итогам предыдущего чемпионата Европы — , , , , , ,  и .

Группа A

Группа B

Группа C 

Отказалась от участия первоначально заявленная сборная Дании.

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2021 (квалификация)

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021